Danilo Tesini (1925-2008) – pilota automobilistico italiano, costruttore di auto e moto da competizione
 Giancarlo Tesini (1929) – politico e dirigente sportivo italiano
 Nicola Tesini (1962) – ex pilota automobilistico e giornalista italiano, figlio del pilota e costruttore Danilo

Pagine correlate
 Tesino